George Bean (cricket), Brits cricketer (1864-1923)
George Bean (ca. 1805-1869), Australisch ondernemer
George Thomas Bean, zoon van ondernemer en parlementslid bekend onder G.T. Bean
George Bean (zanger), vriend van Mick Jagger en Keith Richards en zanger van Trifle
George Bean (trompettist), jazztrompettist (1930-2015)